Сазо́нов (Сазо́нова), также Созо́нов — русская фамилия, образованная от имени Созонт. Известные носители:

Сазонов

А 
 
 
 
 Сазонов, Афанасий Илларионович (1915—1987) — Герой Советского Союза.

Б 
 Сазонов, Борис Фёдорович (1929—2017) — советский и российский учёный-нефтяник, лауреат Ленинской премии 1966 года.

В 
 Сазонов, Валерий Петрович (1945—2015) — советский и российский музейный работник, директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого.
 
 
 Сазонов, Вилиор Павлович (1931—2014) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.
 Сазонов, Виталий Захарович (1947—1986) — советский художник, живописец и график, видный участник нонконформистского течения в позднем советском искусстве.
 
 Сазонов, Вячеслав Васильевич (1935—2002) — советский математик, профессор МГУ.

Г 
 Сазонов, Георгий Петрович (ок. 1851 — после 1934) — российский писатель, сотрудник хозяйственного департамента министерства внутренних дел.

Д

Е 
 Сазонов, Евгений Юрьевич (род. 1936) — театральный режиссёр, педагог, руководитель Театра юношеского творчества.
 Сазонов, Евстафий Иванович (1911—1975) — Герой Социалистического Труда, механизатор.

И 
 
 Сазонов, Игорь Александрович (род. 1969) — российский тренер по настольному теннису.

К 
 
 Сазонов, Кузьма Иванович (1898—1958) — генерал-майор, командир 179-й и 373-й стрелковых дивизий.

М 
 Сазонов, Максим (род. 1996) — белорусский баскетболист.
 Сазонов, Матвей Петрович (1899—?) — директор Калужского государственного педагогического института и Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской.

Н

О 
 Сазонов, Олег Павлович (1938—2014) — советский и украинский тренер.

П 
 
 
 Сазонов, Пётр Климович (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.

Р 
 Сазонов, Рим Михайлович (1917—1988) — Герой Советского Союза.
 Сазонов, Руслан Александрович (род. 1974) — российский дзюдоист.

С 
 Сазонов, Саба Андреевич (род. 2002) — российский футболист.

Ф 
 Сазонов, Фёдор Васильевич (1780 — после 1839) — генерал-майор, участник Бородинского сражения.
 Сазонов, Юрий (1927 — 1942) — пионер-герой, партизан Великой Отечественной войны. 
 

Нижеследующие персоналии с фамилией «Сазонов» именовались в ряде исторических документов (см. пример) с добавлением «1-й» или «2-й»:





Вымышленные носители 
 Евгений Сазонов — вымышленный писатель, сатирический образ.

Топоним 
 Сазонов — хутор в Котельниковском районе Волгоградской области России.

См. также 
 «Сазонов» — рассказ Аркадия Аверченко
  
  
 Сазоновы — о дворянских родах
 Нижнесазонов — хутор в Каменском районе Ростовской области России

Примечания